Die Saison 2004/05 der 2. Volleyball-Bundesliga der Frauen war die neunundzwanzigste Ausgabe dieses Wettbewerbs.

2. Bundesliga Nord 
Meister wurde der Köpenicker SC Berlin, der in die 1. Bundesliga aufstieg. Absteiger waren der Detmolder TV und CVJM Hamburg, der MTV Obernkirchen zog sich zurück.

Mannschaften 
In dieser Saison spielten folgende elf Mannschaften in der 2. Bundesliga Nord der Frauen:
 Alemannia Aachen
 Köpenicker SC Berlin
 TSV Spandau Berlin
 Detmolder TV
 VC Essen-Borbeck
 CVJM Hamburg
 WiWa Hamburg
 USC Münster II
 MTV Obernkirchen
 1. VC Parchim
 Warendorfer SU

Tabelle

2. Bundesliga Süd 
Meister und Aufsteiger in die 1. Bundesliga wurde der VC Muldental Grimma. Absteigen mussten der MTV Stuttgart, die TG Bad Soden und der VC Augsburg.

Mannschaften 
In dieser Saison spielten folgende dreizehn Mannschaften in der 2. Bundesliga Süd der Frauen:

 VC Augsburg
 Chemnitzer PSV
 VC Olympia Dresden
 SWE Volley-Team
 USC Freiburg
 VC Muldental Grimma
 VfL Nürnberg
 SV Sinsheim
 TG Bad Soden
 TSV Sonthofen
 FTSV Straubing
 MTV Stuttgart
 TSV Allianz Stuttgart

Das Juniorinnen-Team VCO Dresden hatte erneut ein Sonderspielrecht. Bundesliga-Absteiger VC Augsburg stand wegen finanzieller Unregelmäßigkeiten als erster Absteiger fest.

Tabelle

Weblinks 
 2. Volleyball-Bundesliga Nord Frauen Archiv
 2. Volleyball-Bundesliga Süd Frauen Archiv

2004 05
Volleyballsaison 2004/05